Gaude bzw. Gaudé bezeichnet:

 La Gaude, eine südostfranzösische Gemeinde 
 die französische Variante einer sehr einfachen Suppe aus Maismehl und Wasser, siehe Mehlsuppe

Gaude bzw. Gaudé ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Gaude OP (1809–1860), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Gerhard Gaude (1925–2011), deutscher Politiker (DBD)
 Laurent Gaudé (* 1972), französischer Schriftsteller
 Theodor Gaude, deutscher Gitarrist und Komponist